Юрий Липатов:
 Липатов, Юрий Александрович (род. 1953) — российский политический деятель, депутат Государственной Думы VI созыва от «Единой России».
 Липатов, Юрий Сергеевич (1927—2007) — советский ученый-химик, доктор химических наук, профессор.